Mike Barker – regista britannico
 Mike Barker (1968) – produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate 
Michael Barker